Kornerup är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:
 
 Andreas Nicolaus Kornerup (1857–1881), dansk geolog
 Ann-Mari Kornerup (1918–2006), svensk-dansk textilkonstnär
 Bjørn Kornerup (1896–1957), dansk historiker 
 Ebbe Kornerup (1874-1957), dansk författare 
 Else Kornerup (1897-1973), dansk författare
 Jacob Kornerup (1825–1913), dansk arkeolog
 Lars Andreas Kornerup (1822–1894), dansk litograf
 Ludvig Kornerup (1871–1946), dansk-svensk fotbollsdomarpionjär
 Peter Kornerup (1794–1875), dansk arkitekt
 Valdemar Kornerup (1865–1924), dansk målare

Se även 

 Kornerup Sogn 

Danska efternamn